Ross ima više značenja:
 Ross
 Ross, Pordenone
 Ross, Sondrio